Relentless puede hacer referencia a:
Relentless, álbum del guitarrista sueco Yngwie J. Malmsteen.
Relentless, álbum de la banda estadounidense de heavy metal Pentagram.
Relentless Reckless Forever, álbum de la banda de metal finlandesa Children of Bodom.
Relentless, discográfica, parte de EMI Music.
Relentless IV: Ashes to Ashes, película estadounidense de suspenso de 1994.